Holowana stacja hydroakustyczna - specjalna stacja hydroakustyczna, przystosowana do holowania przez okręt lub samolot (śmigłowiec), przeznaczona do wykrywania okrętów podwodnych.

Marynarka wojenna
Wojska lotnicze